''У этого топонима существуют и другие значения — см. .
Линга́ен () — залив в западной части острова Лусон, Филиппины. Административно относится к региону Илокос, омывает берега провинций Пангасинан и Ла-Унион.

География, описание 
Залив имеет условно прямоугольную форму, имеет размер 55 на 35 километров и площадь около 2100 км². В его акватории (в западной части) расположены несколько островов: ,  и национальный парк «Сто Островов», состоящий из 124 островков.

На берегу залива расположены несколько городов (по дуге с северо-востока на северо-запад): Сан-Фернандо, , , , , , , , , ,  , , , , , .

В залив впадают несколько рек, крупнейшая из которых — Агно.

Южная часть залива от Сан-Фабиана до Лабрадора представляет собой длинный пляж с серым песком протяжённостью 35 км. Дно залива песчаное, из-за чего вода в нём мутная.

С 1999 года на берегу залива в городе Суал работает 1294-мегаваттная  . Это крупнейшая электростанция такого типа в стране; высота дымовой трубы составляет рекордные 226 метров.

История 
22 декабря 1941 года 14-я японская армия высадилась на восточном берегу залива Лингаен. Победив без труда в нескольких небольших стычках плохо вооружённые разрозненные группы  и американских защитников, японцы быстро захватили весь залив. Он оставался  на протяжении более трёх лет. 6—9 января 1945 года залив Лингаен стал местом крупного сражения между японской и американской армиями. Со стороны США в ней участвовали более 875 кораблей и более 203 тысяч солдат, их потери составили 24 корабля потопленными и 67 повреждёнными. Потери японцев неизвестны. Победу одержали американцы. В память об этом сражении на берегу залива в городе  построен воинский мемориал.

Исторически в заливе присутствовали коралловые рифы, но все они были уничтожены в ходе активной «динамитной рыбалки».

Галерея

Примечания 

Заливы Филиппин
Заливы Южно-Китайского моря
Пангасинан (провинция)
Ла-Унион (провинция)